Tijana est un prénom féminin utilisé dans plusieurs pays d'ex-Yougoslavie.

Personnalités 

 Tijana Bogdanović
 Tijana Bogićević
 Tijana Bošković
 Tijana Dapčević
 Tijana Malešević

Prénom féminin
Prénom serbe